Die French Super Series 2011 waren das zehnte Turnier der BWF Super Series 2011 im Badminton. Es fand vom 25. bis 30. Oktober 2011 im Stade Pierre de Coubertin von Paris statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Chen Long
  Peter Gade
  Taufik Hidayat
  Chen Jin
  Nguyễn Tiến Minh
  Du Pengyu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Wang Shixian
  Wang Xin
  Saina Nehwal
  Jiang Yanjiao
  Juliane Schenk
  Liu Xin
  Tine Baun

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Mohammad Ahsan / Bona Septano
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Chai Biao / Guo Zhendong

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
  Ha Jung-eun / Kim Min-jung
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Xu Chen / Ma Jin
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Michael Fuchs / Birgit Michels

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=69C6BA8C-A6C4-4C22-852C-AA3D99223E35

BWF Super Series 2011
2011
Badmintonwettbewerb in Paris